Серия СпидКар (англ. SpeedCar Series) — зимний автогоночный чемпионат в классе кузовных автомобилей, проводившийся в странах Азии. Серия SpeedCar получила прозвище «Азиатский НАСКАР», поскольку болиды серии внешне были очень похожи на американские сток-кары. Первоначально серия рассматривалась в качестве «гонок поддержки» для зимней формулической серии GP2 Asia, однако участие в СпидКаре множества знаменитых экс-пилотов Формулы-1 (Джонни Херберт, Джанни Морбиделли, Жак Вильнёв, Алекс Йонг, Юрки Ярвилехто, Витантонио Льюцци, Жан Алези и др.) сделало серию SpeedCar не менее популярной, чем GP2 Asia.

Дебютная гонка серии прошла 25 января 2008 года в Дубае (ОАЭ).

Поскольку большинство этапов проходило в мусульманских странах (ОАЭ, Бахрейн, Катар, Малайзия), гонки проводились в пятницу и субботу, а не в субботу и воскресенье.

Первым чемпионом СпидКара стал экс-пилот Формулы-1 Джонни Херберт.

2-й чемпионат в истории SpeedCar, в отличие от первого, проходил в конце предыдущего (2008) и начале следующего (2009) годов, также, как например, кубок мира A1 Grand Prix.

В сезоне 2008/2009 чемпионом стал другой экс-пилот Ф-1 Джанни Морбиделли.

30 июня 2009 г. объявила о прекращении своего существования .

Гоночный формат 
Каждый гоночный уик-энд состоял из двух дней.

День 1:

 Официальная практика
 Квалификация
 Гонка 1

День 2:

 Warm up
 Гонка 2

Дистанция каждой гонки: 90 миль или 45 минут.

Спецификация автомобилей 
 Рабочий объём двигателя: 6,2 л
 КПП: 4-ступенчатая
 Масса: 1300 кг без гонщика и топлива
 Мощность: 620 л.с. = 463 кВт
 Вращающий момент: 680 Н·м
 Топливо: неэтилинированный бензин

Чемпионы

См. также 
 GP2 Asia
 NASCAR
 Grand Prix Masters

Ссылки 
www.speedcarseries.com

Азия
Автоспорт в Азии
Автогоночные серии, прекратившие существование